Papa Esteve I, Papa de l'Església Catòlica entre els anys 254 i 257 
 Esteve II (papa no consagrat), capellà romà que fou escollit Papa de Roma el 23 de març de 752 però que va morir tres dies després 
 Papa Esteve II, papa de l'Església Catòlica (752 - 57) 
 Papa Esteve III (Siracusa, ? – Roma, 772), Papa de l'Església catòlica del 768 al 772 
 Papa Esteve IV (Roma, ? – 817), Papa de Roma del 816 al 817
 Papa Esteve V (Roma, ? – 891), Papa de l'Església Catòlica des del 885 fins al 891
 Papa Esteve VI (Roma, ? – 897), Papa de l'Església catòlica del 896 al 897 
 Papa Esteve VII (Roma, ? - 931), Papa de l'Església Catòlica de 928 a 931 
 Papa Esteve VIII (Roma, ? – 942), Papa de l'Església Catòlica del 939 al 942.
 Papa Esteve IX (Lorena, ? – Florència, 1058), papa de Roma (1057 - 58)